Il passo Santa Caterina è il nome di due passi nella zona delle Piccole Dolomiti, in provincia di Vicenza, a poca distanza l'uno dall'altro:
Passo Santa Caterina (Valdagno): fra la valle dell'Agno e la valle del Chiampo
Passo Santa Caterina (Torrebelvicino): fra la zona del Tretto e la zona del passo Xomo.